Angeline steht für:

 Angeline (Vorname), weiblicher Vorname
 Princess Angeline (ca. 1820–1896), älteste Tochter des Häuptlings der Suquamish 
 Angeline (Groove-Coverage-Lied), Cover-Song der deutschen Hands-up- und Dance-Pop-Band Groove Coverage aus dem Jahr 2011
 Angeline (Sean-Hogan-Lied), Lied des kanadischen Countrymusikers Sean Hogan aus dem Jahr 2000